Футбольная Конференция 2010/11 — 32-й сезон Футбольной Конференции Англии и 7-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2010 года и завершился в мае 2011 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В апреле 2007 года было объявлено, что Футбольная Конференция подписала спонсорский контракт на три года с фирмой Blue Square, занимающаяся игровым бизнесом. По условиям сделки все три лиги конференции будут носить название Blue Square с сезона 2007/08.
Национальная Конференция будет носить название Blue Square Premier, Северная Конференция — Blue Square North, а Южная Конференция — Blue Square South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2009/10
 Саутпорт
 Флитвуд Таун
Команды, вышедшие из Южной Конференции 2009/10
 Ньюпорт Каунти
 Бат Сити
Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2009/10
 Дарлингтон
 Гримсби Таун

Турнирная таблица 

1"Киддерминстер Харриерс" оштрафован на 5 очков. 
2"Хистон" оштрафован на 5 очков.

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги 2009/10
 Гайзли
 Бостон Юнайтед

Команды, вышедшие из Премьер-дивизиона Южной Футбольной лиги 2009/10
 Нанитон Таун

Команды, перешедшие из Южной Конференции 2009/10
 Вустер Сити

Турнирная таблица 

1В апреле 2011 года, Футбольная Конференция постановила, что ФК «Иствуд Таун» не имеет права на повышение и участие в плей-офф из-за проблем со стадионом. Клуб направил апелляцию, но она была отклонена 
2"Реддич Юнайтед" оштрафован на 5 очков. 
3"Илкестон Таун" был расформирован 8 сентября 2010 года и клуб был исключен из лиги 15 сентября 2010 года. 16 сентября 2010 года, их запись (7 игр, 1 победа, 3 ничьи, 3 поражения, 7 мячей забито и 13 пропущено, 6 очков набрано) была снята.

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 

Команды, вышедшие из Премьер-дивизиона Истмийской лиги 2009/10
 Дартфорд
 Борхэм Вуд

Команды, вышедшие из Премьер-дивизиона Южной Футбольной лиги 2009/10
 Фарнборо

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2009/10
 Эббсфлит Юнайтед

Турнирная таблица 

1"Уэллинг Юнайтед" оштрафован на 5 очков за финансовые нарушения. 
2"Сент-Олбанс Сити" оштрафован на 10 очков за финансовые нарушения..

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2010
Футбол в Англии в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011